El Torneig d'Eastbourne 2021, oficialment conegut com a Viking International Eastbourne 2021, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els WTA 500 de la WTA femení i en les sèries 250 del circuit ATP masculí. Fou la 46a edició en categoria femenina i la desena en masculina, celebrant-se entre el 21 i el 26 de juny de 2021 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

El tennista australià Alex de Minaur va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021